Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)» — православный храм на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Был разрушен советскими властями в 1933 году и восстановлен в 2017—2021 годах.

История

Икона Божией Матери с грошиками 
Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» с грошиками — чтимого списка, хранившегося в Тихвинской часовне на территории Стеклянного городка Императорского стеклянного завода. 23 июля 1888 года (по старому стилю) во время грозы в часовню ударила молния, и в ней начался пожар. Во время него из ящика для подаяний высыпались медные монеты, на которые упала икона. Огонь обошёл икону, но 12 монет пристали к ней (одна из которых впоследствии отпала), после чего образ получил свое именование — «с грошиками» — и приобрёл славу чудотворного после якобы связанных с ним двух чудесных исцелений.

Строительство храма 
Сооружение храма инициировали священнослужители и прихожане церкви Бориса и Глеба на Калашниковской набережной, к которой были приписаны жители Стеклянного городка. Для возведения храма им удалось собрать 41 тыс. рублей. Купцы-меценаты безвозмездно предоставили строительные материалы и колокола для церкви, а всего на строительство было собрано 167 тыс. рублей. Император Александр III, посетив Скорбященскую часовню, лично пожертвовал участок земли в Стеклянном городке.

Закладка храма во имя чудотворной иконы состоялась 12 июня 1894 года (по старому стилю; по другим данным — в 1893 году). Место закладки освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий (Раев). Строительство завершилось 2 августа 1898 года. Проект разработали архитекторы Александр фон Гоген и Александр Иванов, а росписью стен храма занимался художник Сергей Садиков. Слева от алтаря в храме был обустроен придел во имя пророка Илии и святителя Николая. Особенностью храма стали стеклянные кресты, установленные на его купола в 1896 году.

Тихвинская часовня 
Деревянная Тихвинская часовня была построена в конце XVIII века на месте обретения списка Тихвинской иконы Божией Матери. Первоначально она была приписана к Борисоглебскому храму, однако после постройки Скорбященской церкви была приписана к ней в 1898 году. Чудотворная икона «Всех Скорбящих Радости» хранилась в Тихвинской часовне, а во время литургии переносилась в новопостроенный храм.

Сменившая деревянную кирпичная часовня по проекту Александра фон Гогена, сохранившаяся до наших дней, была заложена 11 июня 1907 года, и первоначально была рассчитана на 600 человек. На момент постройки она была самой большой в России. Новое здание Скорбященской часовни 20 декабря 1909 года освятил епископ Нарвский Никандр (Феноменов).

Жизнь прихода 

С 1899 года Скорбященская церковь управлять доходами самостоятельно. В 1900—1904 годах напротив храма был выстроен дом для причта по проекту архитектора Густава фон Голи, а к 1912 году при церкви работали богадельня для престарелых и приют для калек. В конце XIX века в храме по штату служили четыре священника, четыре псаломщика и один диакон. В храме в течение 16 лет молилась схимонахиня Мария (Матрона Петербургская), известная под именем Матронушки-Босоножки, умершая в 1911 году.

Закрытие храма 
После Октябрьской революции Скорбященская церковь не была закрыта, хотя в январе 1918 года её настоятель протоиерей Петр Скипетров был застрелен в ходе конфликта с отправленным в Александро-Невскую лавру отрядом революционных матросов, а в 1922 году из неё были изъяты ценности, включая ризу с чудотворной иконы.

Храм функционировал до ноября 1932 года. Планировалось передать его здание заводу «Большевик», однако в 1933 году он был разобран. Тихвинская часовня при этом сохранилась, и до 1938 года действовала как обновленческий храм, после чего её передали Володарскому районному штабу МПВО, а затем — заводу резиновых изделий «Гуммилат». Икона «с грошиками» была сохранена верующими, и в конце 1940 годов была передана в церковь Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

Современное состояние 

Тихвинская часовня была возвращена верующим, и с 1992 года действует как храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», являясь подворьем Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря. Территория бывшей церкви с сохранившейся часовней также была передана Санкт-Петербургской епархии.Восстановление Скорбященского храма по архивным чертежам и фотографиям началось в 2017 году. 18 января 2019 года были освящены изготовленные для него кресты. 5 августа (23 июля по старому стилю, престольный праздник Скорбященской церкви) 2019 года чудотворная икона «с грошиками» на один день впервые вернулась в храм.

Осенью 2020 года церковь была построена, внутренняя отделка закончена — ведётся живопись, планируют завершить к концу 2022 года.
При храме работает воскресная школа для взрослых.

Известные клирики и причт

См. также 
 Культовые сооружения Санкт-Петербурга
 Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь
 Храм во имя святых Бориса и Глеба на Калашниковской набережной
 Троицкая церковь «Кулич и Пасха»

Примечания 

Утраченные храмы Санкт-Петербурга
Храмы Невского благочиния
Санкт-Петербург
Зеленецкий-Троицкий монастырь
Здания и сооружения Санкт-Петербурга в русском стиле
Здания и сооружения, заложенные в 2017 году
Храмы, построенные в 2021 году в России
2021 год в Санкт-Петербурге